Magyar Hanglemezgyártó Vállalat -  a Hungaroton jogelődje
 MHV (együttes) - Menyhárt János, Homonyik Sándor, Vikidál Gyula együttese